Firepower () steht für:
 Chrysler Firepower, Automodell der Marke Chrysler
 Firepower – Royal Artillery Museum, Museum in London, England, siehe Royal Artillery Museum
 Firepower, 1978 erschienener Film, siehe Firepower (Film)
 Firepower (Album), 2018 erschienenes Album der britischen Band Judas Priest
 Firepower-Betrugsskandal, ein Betrugsskandal in Australien